Der 23. Schweizer Cup wurde vom 28. September 1947 bis zum 27. Juni 1948 ausgetragen. Titelverteidiger war der Verein FC La Chaux-de-Fonds.

Der Modus 
Es wurde im K.O.-System gespielt. Im Fall eines Gleichstandes zum Ende der Verlängerung wurde das Spiel auf dem Platz der Gastmannschaft wiederholt. Das Finalspiel fand in Bern statt.

3. Ausscheidungs-Runde 
In der 3. Ausscheidungs-Runde spielten erstmals die Mannschaften der Nationalliga mit:

|}

Wiederholungsspiel 

|}

1/16 Finals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Achtelfinals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Anmerkung

Viertelfinals 

|}

Halbfinals 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 29. März 1948 im Stadion Wankdorf in Bern statt.

Wiederholungsspiel

2. Wiederholungsspiel

Quellen 
 L’Express und L’Impartial Jahre 1947/48 - Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1947/48 - Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1947/48 - Website (italienisch)

Literatur 
 Schweizerische Nationalbibliothek (NB)

1947 48
Fußballsaison 1947/48